Kaiser-Wilhelm-Land steht für: 
 Kaiser-Wilhelms-Land, ein Teil der Kolonie Deutsch-Neuguinea
 Kaiser-Wilhelm-II.-Land, eine Region in Antarktika